Velika nagrada Nemčije 1958 je bila osma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1958. Odvijala se je 3. avgusta 1958.

Dirka 
Rumeno obarvana polja prikazujejo dirkače serije Formula 2.

|-
! 1
| 8
|  Tony Brooks
| Vanwall
| 15
| 2:21:15,0
| 2
| 8
|-
! 2
| 10
|  Roy Salvadori
| Cooper-Climax
| 15
| + 3:29,7
| 6
| 6
|-
! 3
| 11
|  Maurice Trintignant
| Cooper-Climax
| 15
| + 5:11,2
| 7
| 4
|-
! 4
| 4
|  Wolfgang von Trips
| Ferrari
| 15
| + 6:16,3
| 5
| 3
|-
! 5
| bgcolor="#ffffbf"| 20
| bgcolor="#ffffbf"|  Bruce McLaren
| bgcolor="#ffffbf"| Cooper-Climax
| bgcolor="#ffffbf"| 15
| bgcolor="#ffffbf"| + 6:26,3
| bgcolor="#ffffbf"| 12
| bgcolor="#ffffbf"| 
|-
! 6
| bgcolor="#ffffbf"| 21
| bgcolor="#ffffbf"|  Edgar Barth
| bgcolor="#ffffbf"| Porsche
| bgcolor="#ffffbf"| 15
| bgcolor="#ffffbf"| + 6:32,4
| bgcolor="#ffffbf"| 13
| bgcolor="#ffffbf"| 
|-
! 7
| bgcolor="#ffffbf"| 26
| bgcolor="#ffffbf"|  Ian Burgess
| bgcolor="#ffffbf"| Cooper-Climax
| bgcolor="#ffffbf"| 15
| bgcolor="#ffffbf"| + 6:59,3
| bgcolor="#ffffbf"| 11
| bgcolor="#ffffbf"| 
|-
! 8
| bgcolor="#ffffbf"| 30
| bgcolor="#ffffbf"|  Tony Marsh
| bgcolor="#ffffbf"| Cooper-Climax
| bgcolor="#ffffbf"| 15
| bgcolor="#ffffbf"| + 7:09,9
| bgcolor="#ffffbf"| 14
| bgcolor="#ffffbf"| 
|-
! 9
| 23
|  Phil Hill
| Ferrari
| 15
| + 7:45,5
| 10
| 
|-
! 10
| 12
|  Cliff Allison
| Lotus-Climax
| 13
| +2 kroga
| 24
| 
|-
! 11
| bgcolor="#ffffbf"| 28
| bgcolor="#ffffbf"|  Ivor Bueb
| bgcolor="#ffffbf"| Lotus-Climax
| bgcolor="#ffffbf"| 13
| bgcolor="#ffffbf"| +2 kroga
| bgcolor="#ffffbf"| 16
| bgcolor="#ffffbf"| 
|-
! Ods
| 3
|  Mike Hawthorn
| Ferrari
| 11
| Sklopka
| 1
| 
|-
! Ods
| 2
|  Peter Collins
| Ferrari
| 10
| Smrtna nesreča
| 4
| 
|-
! Ods
| bgcolor="#ffffbf"| 22
| bgcolor="#ffffbf"|  Wolfgang Seidel
| bgcolor="#ffffbf"| Cooper-Climax
| bgcolor="#ffffbf"| 9
| bgcolor="#ffffbf"| Vzmetenje
| bgcolor="#ffffbf"| 17
| bgcolor="#ffffbf"| 
|-
! Ods
| 6
|  Harry Schell
| BRM
| 9
| Zavore
| 8
| 
|-
! Ods
| bgcolor="#ffffbf"| 27
| bgcolor="#ffffbf"|  Christian Goethals
| bgcolor="#ffffbf"| Cooper-Climax
| bgcolor="#ffffbf"| 4
| bgcolor="#ffffbf"| Črpalka za gorivo
| bgcolor="#ffffbf"| 23
| bgcolor="#ffffbf"| 
|-
! Ods
| bgcolor="#ffffbf"| 25
| bgcolor="#ffffbf"|  Graham Hill
| bgcolor="#ffffbf"| Lotus-Climax
| bgcolor="#ffffbf"| 4
| bgcolor="#ffffbf"| Dovod olja
| bgcolor="#ffffbf"| 22
| bgcolor="#ffffbf"| 
|-
! Ods
| 5
|  Jean Behra
| BRM
| 4
| Vzmetenje
| 9
| 
|-
! Ods
| bgcolor="#ffffbf"| 18
| bgcolor="#ffffbf"|  Carel Godin de Beaufort
| bgcolor="#ffffbf"| Porsche
| bgcolor="#ffffbf"| 3
| bgcolor="#ffffbf"| Motor
| bgcolor="#ffffbf"| 15
| bgcolor="#ffffbf"| 
|-
! Ods
| 17
|  Hans Herrmann
| Maserati
| 3
| Motor
| 20
| 
|-
! Ods
| 7
|  Stirling Moss
| Vanwall
| 3
| Motor
| 3
| 1
|-
! Ods
| bgcolor="#ffffbf"| 19
| bgcolor="#ffffbf"|  Dick Gibson
| bgcolor="#ffffbf"| Cooper-Climax
| bgcolor="#ffffbf"| 2
| bgcolor="#ffffbf"| Motor
| bgcolor="#ffffbf"| 18
| bgcolor="#ffffbf"| 
|-
! Ods
| bgcolor="#ffffbf"| 29
| bgcolor="#ffffbf"|  Brian Naylor
| bgcolor="#ffffbf"| Cooper-Climax
| bgcolor="#ffffbf"| 1
| bgcolor="#ffffbf"| Črpalka za gorivo
| bgcolor="#ffffbf"| 25
| bgcolor="#ffffbf"| 
|-
! Ods
| bgcolor="#ffffbf"| 24
| bgcolor="#ffffbf"|  Jack Brabham
| bgcolor="#ffffbf"| Cooper-Climax
| bgcolor="#ffffbf"| 1
| bgcolor="#ffffbf"| Trčenje
| bgcolor="#ffffbf"| 19
| bgcolor="#ffffbf"| 
|-
! Ods
| 16
|  Jo Bonnier
| Maserati
| 1
| Trčenje
| 21
| 
|-
! DNS
| 14
|  Troy Ruttman
| Maserati
| 
| Motor
| 
| 
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1958
1958